Строенко:

 Строенко, Андрей Васильевич (род. 1971) — советский и молдавский футболист.
 Строенко, Сергей Васильевич (1967—2013) — советский и молдавский футболист.